Karlovac bezeichnet:

 Karlovac, Stadt in Kroatien
 Gespanschaft Karlovac, Verwaltungseinheit in Kroatien
 Karlovac (Schiff), Schiffstyp
 Selma Karlovac (1932–1994), jugoslawische Schauspielerin; siehe Elma Karlowa